Kroyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Kroyer (* 1950), US-amerikanischer Animator
 Franz Kroyer (1901–1981), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Theodor Kroyer (1873–1945), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Krøyer
 Groyer